In My Blood – singolo dei Black Stone Cherry del 2011
 In My Blood – singolo delle The Veronicas del 2016
 In My Blood – album di Natalia del 2016
 In My Blood (En Mi Sangre) – album dei Breed 77 del 2006
 In My Blood – singolo di Shawn Mendes del 2018